Сайпутдинов — кавказская фамилия. Известные носители:
 Сайпутдинов, Гамзат Магомедович (1986) — российский самбист.
 Сайпутдинов, Рамазан Зулкараминович (1986) — российский борец вольного стиля.